Lindal kan syfta på

 Lindal, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätt, Finland
 Lindal in Furness – en ort i Cumbria, England
 Lindahl – ett svenskt efternamn och personer med namnet